Сапочопо има више значења:

 Сапочопо (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сапочопо (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику